Уклета оловна кућа () америчка је натприродно-хорор-драмска телевизијска серија. чији је творац Мајк Фленаган за стриминг услугу -{Netflix}- и слабо базирана на раду Хенрија Џејмса. Представља наставак серије Уклета кућа на брду и другу серију антологијске серије Уклета кућа. Креативни тим и велики део улога из серије Уклета кућа на брду вратио се серији Уклета оловна кућа, али радње две серије нису повезане. Премијера серије била је 9. октобра 2020. године на стриминг услузи -{Netflix}-. Викторија Педрети, Оливер Џексон-Коен, Хенри Томас, Кејт Сигел, Карла Гуџино и Кетрин Паркер су се вратили као улоге друге серије, тумачећи друге ликове.

Радња 
„Прича говори о младој гувернанти коју је мушкарац унајмио да чува своју нећакињу и нећака у породичној сеоској кући након што падну под његову бригу. Доласком на имање, она почиње да виђа привиђења која настављају да прогоне просторије.”

Референце

Спољашње везе 
 
 
 Уклета оловна кућа на Amblin Television

Америчке серије које су се почеле приказивати 2020.
Америчке серије
Телевизијске драме
Америчке хорор серије
Оригинални програми Netflix-а
Телевизијске серије на енглеском језику
Телевизијске серије студија Amblin Entertainment
Телевизијске серије студија Paramount Television